Авторитет (, от  — «власть, влияние»):

 Авторитет — социологический термин.
 «Авторитет» в значении «криминальный авторитет»
 «Авторитет» — американский художественный фильм 1992 года.